Марк Андре Раффалович () — французский поэт, журналист и эссеист, занимавшийся вопросами изучения сексуальности человека. Также известен как близкий друг английского поэта Джона Грея, ставшего впоследствии священником в Шотландии.

Биография

Ранние годы 
Марк Андре родился в Париже в 1864 году. Он был младшим сыном Марии и Германа Раффалович, переехавших из Одессы во французскую столицу годом раннее. Его мать была незаурядной личностью, увлекаясь литературой и искусством. В Париже она держала салон, частыми гостями которого были Анри Бергсон, Гюстав Моро и многие другие известные французские писатели, поэты и философы.

В 1882 году Андре поступил учиться в Оксфорд, а затем поселился в Лондоне, где как и его мать открыл в 1890-х салон. В это время частым посетителем заведения становится Оскар Уайльд. Хотя, по словам биографа Уайльда Ричарда Эллмана, Раффалович и до личной встречи с Джоном Греем восхищался поэтом, это не помешало ему в 1892 году написать на их с Уайльдом творчество критическую статью. Постепенно Джон Грей стал званным гостем на устраиваемых Марком Андре обедах, и между двумя людьми завязалась крепкая дружба, что привело к раздражению Уайльда, который однажды заявил, что «Андре приехал в Лондон, чтобы учредить салон, а получился у него салун».

Исследование гомосексуальности 

После знакомства с Джоном Греем, в 1895 году Марк Андре опубликовал два эссе на тему гомосексуальности во французском журнале Archive d’anthropologie criminelle, впоследствии объединённые, вместе с другими произведениями на данную тему, в монографию Uranisme et unisexualité: étude sur différentes manifestations de l'instinct sexuel (1896).

В данных работах Раффалович разделял гомосексуальность на два типа — эффеминизированный и высший. Если первый тип присущ, по мнению Марка Андре, таким людям, как Оскар Уайльд, и характеризуется безнравственными плотскими утехами, а также отсутствием контроля своих сексуальных позывов, то второй целомудренным любовным союзом.

Обращение в католицизм 

В 1896 году Раффалович под влиянием Джона Грея принимает католицизм, и присоединяется к  под именем брата Себастьяна в честь одноимённого святого. В это же время Грей вернулся из Рима, где он учился на священника, и переехал в Эдинбург, где располагался его приход. Туда последовал и Марк Андре, который поселился рядом, купив дом на Whitehouse Terrace. Также Раффалович пожертвовал много денег приходу Святого Петра в Морнингсайде, когда Джон Грей был назначен туда приходским священником. Гостями основанного в Whitehouse Terrace Марком Андре салона были такие известные люди, как Генри Джеймс, Комптон Маккензи, Макс Бирбом и Герберт Рид.

Библиография 
 1884 Cyril and Lionel, and other poems. A volume of sentimental studies, Kegan Paul & Co., Лондон 1884, 102 pp.
 1885 Tuberose and meadow-sweet. D. Boque, Лондон 1885, pp. 120.
 1886 In fancy dress, Walter Scott, Лондон 1886, pp. 148.
 1889 It is thyself, Walter Scott, Лондон 1889, pp. 146. 
 1890 A willing exile. A novel, F. V. White & Co., Лондон 1890, 2 voll.
 1894 Quelques observations sur l'inversion, "AAC", n. 50, IX 1894, pp. 216–218.
 1894 L'éducation des invertis, "AAC", n. 54, IX 1894, pp. 738–740.
 1895 The thread and the path, David Nutt, Лондон 1895, pp. 106.
 1895 L'uranisme. Inversion sexuelle congenitale. Observations at conseils, "AAC", X 1895, pp. 99–127.
 1895 John Addington Symonds, "AAC", X 1895, pp. 241–244.
 1895 L'inversion sexuelle, "AAC", X 1895, pp. 325–332.
 1895 A propos du Roman d'un inverti et de quelques travaux récents sur l'inversion sexuelle, "AAC", X 1895, pp. 333–336.
 1895 L'affaire Oscar Wilde, "AAC", X 1895, pp. 445–477.
 1895 Homosexualité et hétérosexualité, trois confessions, "AAC", X 1895, pp. 748-758.
 1896 Unisexualité anglaise, "AAC", XI 1896, pp. 429-431.
 1896 Uranisme et unisexualité: étude sur differentes manifestations de l'instinct sexuel, Storck, Lyon & Masson, Paris 1896, 363 pp.
 1897 Annales de l'unisexualité, "AAC", XII 1897, pp. 87-102 e 185-224. (.pdf).
 1903 L'affaire du prince de Bragance, "AAC", XVIII 1903, pp. 159-161.
 1903 A propos de l'affaire Shakespeare-Bacon, "AAC", XVIII 1903, pp. 662-665.
 1904 Les groupes uranistes à Paris et à Berlin, "AAC", n. 132, XIX 1904, pp. 926-936.
 1905 A propos du syndacat des uranistes, "AAC", XX nn. 136/137, pp. 283-286.
 1906 Sur Richard Burton, "AAC", XXI 1906, pp. 474-479. 
 1907 Chroniques de l'unisexualité, "AAC", XXII 1907, pp. 606-632 e 767-786. (.pdf).
 1907 Des mariages entre hommes, "AAC", XXII 1907, pp. 267-268.
 1909 Chronique de l'unisexualité, "AAC", XXIV 1909, pp. 353-391. 
 1910 L'amour homosexuel, & The origine [sic] and development of the moral ideas, par E. Westermarck (chap. XLIII)'', "AAC", XXV 1910, pp. 291–295 e 295-305.

Литература

Примечания 

Поэты XIX века
Исследователи гомосексуальности